Эдмонтонский ЛРТ — система легкорельсового транспорта города Эдмонтон, Канада. По данным на 2014 год, Эдмонтонский ЛРТ перевозит в среднем 98,144 пассажиров ежедневно.

История 
В 1962 году компания Canadian Bechtel Ltd. создала план лёгкого метрополитена. В 1974 году начали строить метрополитен и выделили для строительства 65 млн долларов. Эдмонтон — первый город в Северной Америке, где строят метрополитен для города, в котором проживают менее 1 млн жителей, а на тот момент проживало около 445000 жителей. Также первый метрополитен в Западной Канаде. Тестирование линии началось в 1977 году, а открылся 22 апреля 1978, перед 11-ми играми Содружеств.

Хронология открытий участков

Описание сети 
Сеть состоит из двух линий. Синей (Capital) и Красной (Metro), а на них расположены 18 станций. Синяя линия соединяет северо-восток города с югом через центр, а красная НАИТ с югом города. Красная линия по будням работает от станции НАИТ до станции Сентчур парк, а по ночам и выходным от станции НАИТ до станции Хеалт Саинцес/Джубили.

Длина линии Capital — 21 км, а линии Metro — 16 км.

К 2020 году запустят третью линию (Valley) с 12 станциями.

Подвижной состав 
Всего в системе Эдмонтонского ЛРТ эксплуатируются 37 вагонов Siemens-Duewag U2 (некоторые из которых выпущены в 1978 году к открытию системы), и 57 вагонов Siemens SD-160, поставленных двумя партиями в 2005—2007 и 2010—2013 годах.

Список станций

Capital Line 
 Clareview — северо-восточная конечная станция ветки Capital Line
 Belvedere
 Coliseum
 Stadium
 Churchill — второй туннель отходит на ветку Metro Line
 Central
 Bay/Enterprise Square
 Corona
 Grandin/Government Centre
 University
 Health Sciences/Jubilee
 McKernan/Belgravia
 South Campus / Fort Edmonton Park
 Southgate
 Century Park — южная конечная станция ветки Capital Line и Metro Line

Metro Line 
 MacEwan
 Kingsway/Royal Alex
 NAIT — конечная станция ветки Metro Line

Новые станции 
В 2014 году планировалось завершить строительство участка между станцией Churchill и институтом NAIT. Участок с тремя станциями был открыт 6 сентября 2015 года.

Оплата проезда 

С 1 февраля 2016 года стоимость проезда на городском транспорте составляет $3.25. Детям до 6 лет проезд бесплатный.

Пассажиры могут приобрести «книжку» билетов (10 шт.) за $24.75 взрослым (с 18 до 64 лет), и $21.50 детям (с 6 до 17 лет) и лицам пожилого возраста (с 65 лет). Также можно купить билет на весь день ($9.25), и проездной на месяц ($91.50 взрослым, $83.50 студентам, $71 школьникам, $14.50 пенсионерам). Студентам Университета МакЕван и Университета Альберты проездной «U-Pass» стоит $97,43 и $81,19 за семестр соответственно, учащимся NAIT — $162.50/семестр.

Штраф за безбилетный проезд составляет $250.

Билеты можно приобрести в автомате на платформе метро, в кассе на станции Churchill и South Campus, а также на АЗС, в аптеках, в продуктовый магазинах и торговых центрах.

Билет действует 90 минут с момента посадки. Время, до которого можно пользоваться метро, распечатывается валидатором, стоящим при входе на платформу. Трансфер с автобуса также действует как билет на метро.

Перспектива 

К 2040 году планируется несколько расширений.

Дальняя Перспектива

Ссылки 
 Эдмонтонская транспортная система
 Эдмонтонский южный ЛРТ
 Видео Эдмонтонского ЛРТ

Примечания 

Трамвайные системы Канады
Транспорт Эдмонтона